Esistono due comuni francesi con questo nome

Velennes – Oise
Velennes – Somme